Гірка Володимир Олександрович — фахівець з фізики плазми та плазмової електроніки, професор фізико-технічного факультету Харківського національного університету.
 Гірка Ігор Олександрович — фахівець з фізики плазми, лауреат премії НАН України ім. К. Д. Синельникова.
 Ян Гірка (1923—2014) — словацький греко-католицький єпископ